Osoby o tym nazwisku:
 Angela Melillo – włoska aktorka, modelka i subretka
 Sergio Melillo – rzymskokatolicki duchowny